Biljana  je lahko:

 Biljana, žensko osebno ime
 Biljana, naselje v občini Brda